Il doppio del torneo di tennis Guzzini Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Uros Vico e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Farruch Dustov e Evgenij Korolëv che si sono ritirati sul punteggio di 7-6(2), 4-3.

Teste di serie 

 Uros Vico /  Lovro Zovko (Campioni)
 Mark Hilton /  Jonathan Marray (quarti di finale)

 Gianluca Bazzica /  Niko Karagiannis (primo turno)
 Massimo Dell'Acqua /  Melvyn Op Der Heijde (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2005